

Geografia
 Rison – località degli Stati Uniti d'America nello Stato dell'Arkansas

Persone
 Andre Rison – ex giocatore di football americano statunitense